La Categoria 120 kg è stata la settima e ultima categoria di peso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Hanno partecipato 20 atleti.
Le gare si sono svolte il 23 agosto.

L'atleta uzbeco Artur Taymazov, risultato vincitore del torneo, è stato squalificato per doping con provvedimento del 5 aprile 2017 della commissione disciplinare, che gli ha revocato la medaglia d'oro.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 2 finalisti nei primi round del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Note 

Lotta ai Giochi della XXIX Olimpiade